Serie A i fotboll 1939/1940 vanns av SS Ambrosiana-Inter (FC Internazionale Milano).

Tabell

Referenser

Noter

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, september 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på webbplatsen RSSSF

1939 i Italien
1940 i Italien
Fotbollssäsongen 1939/1940
1939/1940